

Geografia

Germania 
 Merlach – ex comune ora frazione di Seßlach, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Merlach – frazione di Ponitz, comune nel circondario dell'Altenburger Land (Turingia)

Svizzera 
 Merlach – nome tedesco di Meyriez, comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)